Идигов — фамилия; имеет женскую форму Идигова.
 Идигов, Асламбек Ильясович (1995) — российский боксёр.
 Идигов, Ахъяд Данилбекович (род. 1948) — чеченский государственный и политический деятель, дипломат, инженер-строитель.
 Идигов, Руслан Хазирович (род. 1966) — советский, российский и азербайджанский футболист.
 Идигов, Тархан Лёмаевич — российский боксёр.